Стасишин — українське прізвище. Відомі носії:
 Стасишин Ірина Василівна — диригент-постановник Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, заслужений артист України.
 Стасишин Назар Зенонович — український футболіст.
 Стасишин Юрій Олексійович — радянський та український футбольний тренер.

Примітки 

Українські прізвища